Las lágrimas de San Pedro puede referirse a:

Botánica 
 Lágrimas de San Pedro, nombre común de la planta Briza media.

Pinturas 
 Las lágrimas de San Pedro (1619), de Diego Velázquez - en Colección privada.
 Las lágrimas de San Pedro (1586), del Greco - en la versión resguardada en el Bowes Museum.
 Las lágrimas de San Pedro (1596), del Greco - en el museo Soumaya.